Tenisový turnaj WTA Monterrey Open 2011 se konal ve dnech 28. února – 6. března v mexickém Monterrey venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Tituly ve dvouhře i čtyřhře obhájily vítězky z loňského ročníku.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Jelena Jankovićová (finále)
  Anastasija Pavljučenkovová (vítězka)
  Aravane Rezaïová (1. kolo)
  Julia Görgesová (1. kolo)
  Anastasija Sevastovová (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Iveta Benešová (1. kolo)
  Polona Hercogová (semifinále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= J Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= L Domínguez Lino
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Hlaváčková
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Bammer
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Halep
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Cornet
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= L Pous Tió
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= A Sevastova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3/WC
| RD1-team09= A Rezaï
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Kudrjavceva
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= O Govorcova
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= R Voráčová
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= R Oprandi
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{Nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Kerber
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= P Hercog
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Bammer
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Cornet
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= A Sevastova
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Kudrjavceva
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=0
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= O Govorcova
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= P Hercog
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= J Janković
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= A Sevastova
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= O Govorcova
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= P Hercog
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= J Janković
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= P Hercog
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězky)'''
  Anna-Lena Grönefeldová /  Vania Kingová (finále)
  Julia Görgesová /  Polona Hercogová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Monterrey Open